Лейдигов орган, орган Лейдига () — название нескольких разных органов животных. Дано в честь немецкого зоолога и гистолога Франца Лейдига.

 Лейдигов орган — другое название теменного глаза рептилий.
 Лейдигов орган — один из кроветворных органов пластиножаберных рыб.
 Лейдиговы органы — мелкие органы на антеннах членистоногих (вероятно, хеморецепторы).

См. также 
 Клетки Лейдига — гормонопродуцирующие клетки млекопитающих.

Органы животных